Sommer-OL i London har flere betydninger:
Sommer-OL 1908
Sommer-OL 1944
Sommer-OL 1948
Sommer-OL 2012